el 1359, durant la Guerra dels dos Peres: Batalla naval de Barcelona (1359)
 el 1642, durant la Guerra dels Segadors: Batalla naval de Barcelona (1642)
 el 1714, durant la Guerra de Successió Espanyola: Batalla naval de Barcelona (1714)

Vegeu també 
 Batalla de Barcelona
 Bombardeig de Barcelona